Sunwest Aviation — канадская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Калгари (Альберта), выполняющая чартерные пассажирские и грузовые авиаперевозки по населённых пунктам страны.

Главным транзитным узлом (хабом) перевозчика является Международный аэропорт Калгари, в качестве вторичных хабов используются Международный аэропорт Эдмонтон и Международный аэропорт Ванкувера.

Флот 

По состоянию на март месяц 2010 года воздушный флот авиакомпании Sunwest Aviation составляли следующие самолёты:

 5 Raytheon Beech 1900D
 3 Fairchild Metro 23
 2 Fairchild Metro II 
 1 Challenger 604
 1 Cessna Citation 680 Soveriegn
 1 Cessna Citation II
 1 Cessna Citation V
 1 Falcon 900 EX
 3 Hawker 800/800XP
 4 King Air 200
 1 King Air 350
 1 Learjet 35A
 4 Learjet 45
 2 Learjet 55
 4 Piper Chieftain
 3 Cessna Caravan

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Sunwest Aviation

Авиакомпании Канады